

Cinema 
 Turné – film del 1990 diretto da Gabriele Salvatores
 Tournée – film del 2010 diretto da Mathieu Amalric

Musica 
 Tournée – album dei Matia Bazar del 1979
 Tournée – album di Paolo Conte del 1993
 Tournée 2 – album di Paolo Conte del 1998

Altro 
 Tournée – serie di spettacoli o eventi sportivi in località diverse